Софија може бити:

 Софија, главни град Бугарске
 Софија (име), женско име
 Софија (ТВ серија), шпанска теленовела
 Софија (руска серија), историјска драма